Núcleo Universitário de Ópera (NUO) é uma companhia de ópera de São Paulo, criada em 2003 por Paulo Maron. O NUO é um grupo que congrega jovens estudantes de canto lírico de diversas escolas e universidades preparando-os para assumir a cena lírica paulistana. A Orquestra do Núcleo Universitário de Ópera, antiga Orquestra Filarmonia, congrega estudantes de música e músicos amadores ou semi-profissionais.

O NUO é um grupo estável que realiza produções regulares com vistas a propor um novo repertório, uma nova forma de montagem, diferente das tradicionais montagens operísticas.

Com produções de sucesso o NUO conseguiu sua estabilidade, bem como reconhecimento do meio musical, crítica e especialmente do público que, récita após récita, tem lotado os teatros onde o Núcleo se apresenta.

A maneira como são realizadas as produções envolve todo o grupo de cantores de modo a estimulá-los no desenvolvimento musical e cênico. A característica central dos trabalhos realizados pelo Núcleo é um forte envolvimento com a formação teatral.

Além disso, a preparação corporal é outro alicerce do trabalho, aliados à adequada preparação vocal. O resultado são produções operísticas em que as cenas são recobertas por ações físicas e por linguagens que demonstram a verdadeira vocação deste tipo de produção: não apenas o canto, mas também as interpretações são a alma da obra que é executada.

Desde seu primeiro trabalho, a versão completa em forma de concerto do musical “West Side Story” em 2003 até à montagem de 2006 de “HMS Pinafore”, a iniciativa tem sido regular.

Dentre os trabalhos produzidos pelo Núcleo em parceria com a Orquestra Filarmonia, destacam-se:

“Afinal, que ópera é essa?” com texto original de Paulo Maron e Leonardo Martinelli, com trechos de canções de diversas óperas (2003);
“O Mikado” de W.S. Gilbert e Arthur Sullivan (2004);
“Forrobodó” de Francisco Bittencourt e Chiquinha Gonzaga (2004);
“Os Piratas de Penzance”, W.S. Gilbert e Arthur Sullivan (2005);
"A Ópera dos Três Vinténs" de Kurt Weill e Bertolt Brecht (2006);
"HMS Pinafore" de W.S. Gilbert e Arthur Sullivan (2006).

Paulo Maron assina a Produção, a Direção Musical e a Direção Geral de todos os projetos realizados pela Orquestra Filarmonia e Núcleo Universitário de Ópera, coordenando uma equipe composta por cerca de 40 cantores, 50 músicos e 20 profissionais técnicos e artísticos.

Na mídia 
O NUO tem tido relativo destaque na mídia, tornando-se referência na área.

Companhias de ópera do Brasil
Cultura do estado de São Paulo